Thiam ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoul Thiam (* 1976), deutscher Fußballspieler 

 Aliaune Akon Thiam, Geburtsname von Akon (* 1973), US-amerikanischer Rapper

 Amy Mbacké Thiam (* 1976), senegalesische Leichtathletin
 Assane Thiam (* 1948), senegalesischer Basketballspieler 
 Awa Thiam (* 1950), senegalesische Anthropologin und Aktivistin
 Brahim Thiam (* 1974), malischer Fußballspieler
 Doudou Thiam (1926–1999), senegalesischer Politiker und Jurist
 Habib Thiam (1933–2017), senegalesischer Politiker
 Haoua Dia Thiam (* 1959), senegalesische Politikerin
 Iba Der Thiam (1937–2020), senegalesischer Politiker und Schriftsteller
 Jenna Thiam (* 1990), französische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Khaly Thiam (* 1994), senegalesischer Fußballspieler
 Majken Hessner Thiam (* 1949), dänische Politikerin (Socialdemokraterne) und Abgeordnete im Folketing

 Mame Thiam (* 1992), senegalesischer Fußballspieler
 Mohamed Thiam (* 1996), guineischer Fußballspieler
 Mor Thiam (* 1941), senegalesischer Schlagzeuger und Kulturhistoriker
 Nafissatou Thiam (* 1994), belgische Siebenkämpferin
 Oumoul Thiam (* 1990), senegalesische Basketballspielerin 
 Pablo Thiam (* 1974), guineisch-deutscher Fußballspieler
 Tidjane Thiam (* 1962), ivorisch-französischer Manager und Politiker